Список 1895 год в спорте перечисляет спортивные события, произошедшие в 1895 году.

Российская империя 
 Чемпионат России по конькобежному спорту 1895;

Международные события

Чемпионаты Европы 
 Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1895;

Баскетбол 
 Создан клуб «Джорджия Бульдогс»;

Регби 
 Кубок домашних наций 1895;

Футбол 
 Чемпионат Нидерландов по футболу 1894/1895;
 Чемпионат Нидерландов по футболу 1895/1896;
 Созданы клубы:
 «Вест Хэм Юнайтед»;
 «Виктория»;
 «Дандела»;
 «ИФК Сундсвалль»;
 «Йовил Таун»;
 «Пантен»;
 «СВВ Велоситас»;
 «Фламенго»;
 «Хёнефосс»;
 «Шелбурн»;
 ЮКД;

Англия 
 Футбольная лига Англии 1894/1895;
 Футбольная лига Англии 1895/1896;

Шахматы 
 Гастингс 1895;

Персоналии

Родились 
 3 марта — Эрни Коллетт, канадский профессиональный хоккеист, чемпион I зимних Олимпийских игр († 1951)

См. также